ТБ — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТБ — советский паровоз.
 ТБ — табельное бюро
 ТБ — соотношение обхвата талии к обхвату бёдер
 ТБ — таможенный барьер
 ТБ — танковая бригада
  — танковый батальон
 Тб. — Тбилиси
 ТБ — терабайт — (~1012 байт).
 ТБ — термитная бомба
 ТБ — термобиметалл
 ТБ — территориальная больница
 ТБ — техника безопасности
 ТБ — техническая база
 ТБ — технический батальон
 ТБ — техническое бюро — структурное подразделения предприятия
 ТБ — товарная биржа
 ТБ — Толковая Библия
 ТБ — торговый баланс
 ТБ — трактор бесчокерный
 ТБ — троллейбус
 ТБ — труба бинокулярная
 ТБ — туалетная бумага
 ТБ — туберкулёз
 ТБ — туристическое бюро
 ТБ — туристское бюро
 ТБ — тыловая база
 ТБ — тяжёлый бомбардировщик — серия советских самолётов:
 ТБ-1
 ТБ-2
 ТБ-3
 ТБ-4
 ТБ-5
 ТБ-6

См. также 
 отб — отдельный танковый батальон
 
  — аббревиатура латиницей